Bíblia:
 Les noces de Canà, episodi de l'Evangeli segons Joan esdevingut a la ciutat de Canà durant un casament, que recull el primer miracle de Jesús, el de la conversió de l'aigua en vi.
 Pintura:
Les noces de Canà, de Giotto (1303-1305), conservada a la Capella dels Scrovegni, a Pàdua.
Les noces de Canà, de Duccio di Buoninsegna (1308), conservada al Museo dell'Opera del Duomo de Siena.
Les noces de Canà, de Hieronymus Bosch (1516), conservada al Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam.
Les noces de Canà, de Paolo Veronese (1563), conservada al Louvre de París.
Les noces de Canà, de Luca Giordano (1663), conservada a la Cartoixa de San Martino, a Nàpols.
Les noces de Canà, de Gerard David (1500-1510), conservada al Louvre de París